Лафёйа́д-ан-Вези́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Монсальви. Округ коммуны — Орийак.

Код INSEE коммуны — 15090.

Коммуна расположена приблизительно в 460 км к югу от Парижа, в 125 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 16 км к югу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 572 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 326 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 252 были экономически активными, 74 — неактивными (показатель активности — 77,3 %, в 1999 году было 73,5 %). Из 252 активных работали 236 человек (120 мужчин и 116 женщин), безработных было 16 (8 мужчин и 8 женщин). Среди 74 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь